Wollmering ist der Ortsname von

 Wollmering (Aicha vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Aicha vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Wollmering (Iggensbach), Ortsteil der Gemeinde Iggensbach, Landkreis Deggendorf, Bayern

Siehe auch:
 Willmering